Косс:
 Косс — римское имя
 Косс, Саломон де (1576—1630) — французский учёный